Landkreis Sächsische Schweiz, een voormalige Landkreis in Saksen
 Saksisch Zwitserland, het Duitse gedeelte van het Elbsandsteingebergte